Santino Rocchetti – cantautore italiano
Santino Rocchetti – album del 1978
Santino Rocchetti – album del 1980